Turis Fratyr — дебютный альбом немецкой фолк-метал-группы Equilibrium. Он был выпущен 14 февраля 2005 году.

Список композиций

Участники записи

Helge Stang — вокал
Rene Berthiaume — гитара
Andreas Volkl — гитара
Armin Dorfler — клавишные
Sandra Volkl — бас-гитара
Markus Perschke — ударные

Примечания 

Альбомы Equilibrium
Дебютные альбомы 2005 года